Bình Phú (Quảng Nam)
 Bình Phú (Quảng Ngãi)
 Bình Phú (Trà Vinh)
 Bình Phú (Bến Tre)
 Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)
 Bình Phú (Gò Công Tây, Tiền Giang)
 Bình Phú (An Giang)
 Bình Phú (Hanoi)
 Bình Phú (Tuyên Quang)
 Bình Phú (Đồng Tháp)